La Copa turca de bàsquet (en turc Basketbol Erkekler Türkiye Kupası) és la competició de la copa nacional de basquetbol professional a Turquia. Està organitzada per la Federació Turca de Bàsquet des del 1967. El torneig no es va celebrar del 1973 al 1991.

Finals

Palmarès

Enllaços externs 
 Web oficial de la Federació Turca de Basquetbol

Competicions de bàsquet a Turquia